Stolberg se poate referi la:
 Stolberg (Harz), fost oraș acum parte a comunei Südharz, din districtul Mansfeld-Südharz, landul Saxonia-Anhalt, Germania
 Stolberg oraș din regiunea urbană Aachen, landul Renania de Nord-Westfalia, Germania

Vezi și
 Stollberg